When in Rome steht für:

 When in Rome (Band), britische Band
 When in Rome, Album von Genesis (Band) (2007)
 When in Rome – Fünf Männer sind vier zuviel, US-amerikanischer Film von Mark Steven Johnson (2010)